Lewerentz ist der Name von

 Carsten Lewerentz (geb. 1959), deutscher Bildhauer
Fritz Lewerentz (1878–1945), deutscher Politiker (SPD)
 Sigurd Lewerentz (1885–1975), schwedischer Architekt

Siehe auch:
 Lewerenz
 Leverenz
 Leferenz